Douglas DC-8:

 Douglas DC-8  — американский реактивный авиалайнер компании «МакДоннел Дуглас».
 Douglas DC-8 — проект поршневого пассажирского самолёта компании Douglas Aircraft.